La pagina elenca le squadre vincitrici del massimo livello del campionato bielorusso di calcio, istituito per la prima volta nel 1934. Un campionato con squadre rappresentanti le città bielorusse era giocato in precedenza con la prima edizione del 1922.

Albo d'oro

Campionato della RSS Bielorussa

Bielorussia

Statistiche

Vittorie per squadra dal 1992

Titoli per città dal 1992

Collegamenti esterni 
 Belarus - List of Champions, RSSSF

Campionato bielorusso di calcio